R34 ou R-34 peut faire référence à :

Internet 
 Règle 34, issue des Règles d'Internet, qui spécifie que si « Quelque chose existe, il y en a une version pornographique »

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Provoque des brûlures,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Anurie et Oligurie, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 R-34, un dirigeable britannique.

Automobile
 Nissan Skyline R34, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Route
  Ring belge R34, la ceinture périphérique de Thourout.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres